Giuseppe D'Alema, politico italiano
Massimo D'Alema, politico italiano
Governo D'Alema I, governo della Repubblica Italiana
Governo D'Alema II, governo della Repubblica Italiana